Groep die buiten een bepaalde organisatiestructuur valt, zie Informele organisatie
 Vergaarbaktaxon, ook wel informele groep, groep uit de taxonomie die geen duidelijke samenhang heeft